Джекетт — фамилия. Известные носители:

 Джекетт, Кенни

 Джекетт, Ричард
 Джекетт, Эдвард